David Pimentel ist der Name folgender Personen:

* David Pimentel (Ökologe) (1925–2019), US-amerikanischer Ökologe und Agrarwissenschaftler 
 David Pimentel (Gewichtheber) (David Pimentel McConish; * 1927), mexikanischer Gewichtheber 
 David Dias Pimentel (1941–2021), portugiesischer, in Brasilien tätiger Bischof